Gössikon bezeichnet:

 als spätmittelalterliche Namensform den heutigen Ortsnamen Gösgen
 einen Weiler auf dem Gebiet der Gemeinde Zumikon im Kanton Zürich